Waltjen ist der Name von:

 Carsten Waltjen (1814–1880), deutscher Industrieller und Politiker, MdBB
 Dagmar Coester-Waltjen (* 1945), deutsche Rechtswissenschaftlerin